TBHC est un sigle pouvant désigner:
 le Toulouse Blagnac Hockey Club
 The Brooklyn Hospital Center
 Texas Baptist Home for Children
 Tranquility Base Hotel and Casino